Pierre de Lacombe bezeichnet

 Pierre de Lacombe (General)  (1868–1933), französischer General
 alternativer Name für La Minche du Diable, Menhir westlich von Vairé, bei Les Sables-d'Olonne im Département Vendée in Frankreich